Sean Sullivan (1921-1985) – attore canadese
Sean Gregory Sullivan – attore canadese
Sean Sullivan (n. 1971) – calciatore maltese
Sean Sullivan – ciclista australiano
Sean Sullivan (n. 1984) – hockeista ghiaccio statunitense
Sean Sullivan (n. 1958) – politico statunitense
Sean Sullivan (n. 1968) – pugile neozelandese

Note